Walk On, un album musical du groupe Boston ;
 Walk On, une chanson du groupe U2 ;